

Рингач — річка в Україні
 Рингач — село, Чернівецька область, Новоселицький район

Рингач — село в Молдові, Єдинецькому районі